

Ленди — село підпорядковане Обухівській міській раді Київської області

Ленди — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства